Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Assente
 Vitas Gerulaitis (semifinale)
 Manuel Orantes (quarti di finale)

 Raúl Ramírez (campione)
 Corrado Barazzutti (semifinale)
 Dick Stockton (primo turno)
 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1978